Mistrzostwa Świata w Unihokeju 2004 – 5. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 16 do 23 maja 2004 roku w trzech miastach – Zurychu i Kloten w Szwajcarii.

Dywizja A

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

mecz o 9 miejsce

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Unihokeja (IFF)

Mistrzostwa świata w unihokeju
2004 w unihokeju
2004 w Szwajcarii
Sport w Zurychu
Unihokej w Szwajcarii
Kloten